Täby socken kan syfta på:

Täby socken, Närke – en socken i Närke ingick i Örebro härad
Täby socken, Uppland – en socken i Uppland som ingick i Danderyds skeppslag